Kolvenbach ist der Name von geographischen Objekten im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen:
 Kolvenbach (Bad Münstereifel), Stadtteil von Bad Münstereifel
 Kolvenbach (Erft), linker Zufluss der Erft nach Eicherscheid (Bad Münstereifel)
 Kolvenbach (Eschweiler Bach), linker Zufluss des Eschweiler Bachs (zur Erft) vor Pesch (Nettersheim)

Kolvenbach ist der Nachname folgender Personen:

 Marcel Kolvenbach (* 1969), Filmemacher, freier Autor und Professor für Dokumentarfilm 
 Peter Hans Kolvenbach (1928–2016), Jesuit, von 1983 bis 2008 der 29. General der Societas Jesu